Smahi Triki (Zenata, 1 de agosto de 1967) é um ex-futebolista profissional marroquino, defensor, disputou a Copa do Mundo de 1994 e 1998.

Carreira 
Triki fez parte do elenco da Seleção Marroquina de Futebol na Copa do Mundo de 1994 e 1998.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas de Marrocos
Futebolistas do Sporting Club Bastiais
Futebolistas de La Berrichonne de Châteauroux
Futebolistas do Football Club Lausanne Sport
Futebolistas do Football Club de Lorient
Futebolistas do Al-Nassr Football Club
Jogadores da Seleção Marroquina de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 1998
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998